Lukunga peut être :
 Lukunga, rivière de la République démocratique du Congo, affluent de la Nsele ;
 Lukunga, rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo à Kinshasa ;
 Lukunga, rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo dans le Kongo central ;
 district de la Lukunga, district de Kinshasa ;
 Lac Lukunga, lac de la République démocratique du Congo ;